Neocallimastigaceae är en familj av svampar. Neocallimastigaceae ingår i ordningen Neocallimastigales, klassen Neocallimastigomycetes, divisionen Neocallimastigomycota och riket svampar.

Källor

Svampar
Neocallimastigaceae